Motherhood ("maternità" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Motherhood – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
 Motherhood – film del 1915 diretto da Harold Weston
 Motherhood – cortometraggio del 1915 diretto da Lloyd B. Carleton
 Motherhood – film del 1917 diretto da Frank Powell
 Motherhood – cortometraggio del 1917 diretto da Percy Nash
 Motherhood - Il bello di essere mamma (Motherhood) – film del 2009 diretto da Katherine Dieckmann

Televisione 
 Maternità (Motherhood) – episodio della prima stagione di E.R. Medici in prima linea
 Xena e la caduta degli dei (Motherhood) – episodio della quinta stagione di Xena - Principessa guerriera